Таку́ма Нисиму́ра:
 Нисимура, Такума (1899—1951) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.
 Нисимура, Такума (род. 1996) — японский футболист.